

Persone 

 Gianni Amico – sceneggiatore, regista, critico cinematografico e animatore culturale italiano
 Giovanni Biagio Amico – sacerdote italiano
 Guglielmo Amico – diplomatico italiano
 Vito Maria Amico – storico e letterato italiano

Mitologia 
 Amico – figlio di Poseidone, sposo di Teano e padre di Mimante
 Amico – fratello di Diore. Citati entrambi nell'Eneide ed entrambi uccisi da Turno
 Amico – centauro, figlio di Ofione, che per primo si scaglia contro i Lapiti dopo l'uccisione di Eurito

Musica 
 Amico – album dei Dik Dik del 1978
 Amico/Senza di te – singolo dei Dik Dik del 1978
 Amico/Amore sì, amore no – singolo di Renato Zero del 1980, dall'album Tregua
 Amico – casa discografica italiana

Onomastica 
 Amico – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate 
 Amicizia (disambigua)
 Amycus
 L'amico

Altri progetti